
Molekulska formula -{C17H19N3}- se može odnositi na:

 Akridin-oranž
 Antazolin
 Mirtazapin